{{Конкурс красоты 
| Фото             = Angelia Ong supports International Women's Day.jpg
| Описание_фото    = Анхелия Онг, победительница Мисс Земля 2015
| Победитель       = Анхелия Онг
| Страна           = | Дата             = 5 декабря, 2015 года
| Ведущие          = 
| Интервал-акт     = Эрик Папилайа
| Количество стран = 86
| Итоговых мест    = 16
| Место проведения = Marx Halle, Вена, Австрия
| Телеканал хозяев = Международный:Официальное вещание:
| Дебютировали     = 
| Отказались       = 
| Вернулись        = 
| Предыдущий       = 2014
| Следующий        = 2016
}}Мисс Земля 2015 () — 15-й ежегодный конкурс красоты, проводился в Marx Halle, Вена, Австрия. Победительницей стала представительница Филиппин — Анхелия Онг.

 Участницы 
 Победительницы 

 Топ Топ 16 1. Венгрия
 2. США
 3. Украина
 4. Австралия
 5. Чехия
 6. Бразилия
 7. Монголия
 8. Филиппины
 9. Маврикий
 10. Шотландия
 11. Австрия
 12. Чили
 13. Колумбия
 14. Венесуэла
 15. Франция
 16. Гуам Топ 8 1. США
 2. Австралия
 3. Бразилия
 4. Филиппины
 5. Австрия
 6. Чили
 7. Колумбия
 8. Венесуэла

 Предконкурсное участие 

 Медальный зачёт 

 Мероприятия 
Best Eco Video

 Награда Фотогеничность (Онлайн-голосование) 

 Конкурс купальников 

 Мисс дружба 

 Конкурс национальных костюмов 

Cocktail Wear Competition

Charity Givers

 Спортивный конкурс 

 Конкурс талантов 

 Конкурс вечерних платьев 

 Посадка деревьев 

 Darling of the Press 

 Возведение Снеговика 

 Специальные награды 

 Фоновая музыка 
 Evening Gown Competition: "Lean On" — Major Lazer и DJ Snake ft. MØ

 Участницы 
Список участниц: 

 Заметки 

 Дебютировали  Вернулись 

Последний раз участвовали в 2003 году:Последний раз участвовали в 2008 году:Последний раз участвовали в 2011 году:Последний раз участвовали в 2012 году:Последний раз участвовали в 2013 году: Обозначения 

 Замены 

 Отказались Notes

Miss Earth Nigeria Vivian Chinonye Chukwukere was not able to participate because her visa application was denied.

 Участие в других конкурсах красоты 
Contestants who previously competed or will compete at other international beauty pageants:

Мисс Мира
 2012:  – Daronique Young

Мисс Интернешнл
 2013:  – Andrea Rojas
 2013:  – Sara Guerrero
 2014:  – Anca Francesca Neculaiasa-Pavel

Miss Intercontinental
 2013:  – Berth Elouga

Miss Globe International
 2014:  – Giselle Reinbergs (Полуфиналистка, Мисс Космополитан)

Miss Globe
 2014:  – Lilit Martirosyan

Miss Grand International
 2015:  – Nadia Morales

Reina Hispanoamericana
 2015 –  – Carmen Jaramillo (Топ 9)

Miss Tourism International
 2014:  – Andrea Rojas

Miss Tourism World
 2012:  – Leena Asarfi

Miss Latin America
 2010:  – Dayanna Grageda
 2015:  – Nadia Morales

Supermodel International
 2015:  – Danielle Wong (Топ 15)

Top Model of the World
 2015:  – Lilit Martirosyan

Reinado Internacional del Café
 2014:  – Estefania Muñoz (1-я Вице Мисс)

Reina Mundial de la Piña 
 2015: ''' – Zully Barrantes (Победительница)

Конфликт

Международное вещание 

1 Webcast Partner and bringing Live Chat Updates from the Venue. The replay of Miss Earth 2015 full show will be uploaded via Rappler's official YouTube channel
2 Live Telecast on December 5, 2015 at 8:15pm
3 Delayed Telecast on 6 December 2015 (10:00pm Central Standard Time)
4 Delayed Telecast on 6 December 2015 (10:00 am Philippine Standard Time)
5 Live Telecast on 5 December 2015 (3:00pm)
6 Live Telecast on 5 December 2015 (4:15pm local time)

См. также 
 Мисс Вселенная 2015
 Мисс Интернешнл 2015
 Мисс Мира 2015

Примечание

Ссылки 
 Сайт конкурса
 Miss Earth Foundation

Мисс Земля
События 5 декабря
Декабрь 2015 года
2015 год в Австрии
Культурные события в Вене